Lesueuria može označavati:
 Lesueuria (Animalia) Milne Edwards, 1841, rod  rebraša iz porodice Bolinopsidae.
 Lesueuria (alga) Woelkerling & Ducker, rod algi iz porodice Mastophoraceae.